Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Răzvan Sabău che ha battuto in finale Jean-Claude Scherrer 1-6, 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (semifinali)
 Janko Tipsarević (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Răzvan Sabău (Campione)

 Florin Mergea (primo turno)
 Viktor Bruthans (quarti di finale)
 Harel Levy (quarti di finale)
 Adam Chadaj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2005